Raquel Sans i Duran (Barcelona, 1974), periodista catalana.
 Raquel Sans i Guerra (Valls, 1980), política catalana, diputada al Parlament de Catalunya per ERC-CatSí.